Андрей Николаевич Рожков:
 Рожков, Андрей Николаевич (род. 1944) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.
 Рожков, Андрей Николаевич (1961—1998) — спасатель и альпинист, Герой Российской Федерации.